Una poltrona per due (Trading Places) – film del 1983 diretto da John Landis
 Trading Places – singolo di Usher del 2008, dall'album Here I Stand